Urządzenie Wspomagające Ruch
 Uniwersytet Wrocławski

